Берн 1932 — шахматный турнир, который состоялся в столице Швейцарии в июле 1932 года.

По составу участников это был типичный для того времени смешанный турнир. В нем участвовали несколько звезд мирового класса и восемь швейцарских мастеров. Гости серьезно оторвались от хозяев. Никто из швейцарцев не смог набрать 50 % очков. Победу в турнире одержал чемпион мира Александр Алехин. Турнир был одним из первых больших успехов будущего чемпиона мира Макса Эйве: он поделил 2—3 места с Саломоном Флором. Эйве стал единственным участником, прошедшим турнир без поражений. Неровно выступил претендент на мировую корону Ефим Боголюбов. Он смог обыграть победителя турнира, но потерпел два поражения от швейцарцев.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира  в базе Chessgames
 Партии турнира  на сайте 365Chess

Спортивные соревнования в Берне
Шахматные турниры в Швейцарии
1932 год в шахматах